Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Corrado Barazzutti che ha battuto in finale Balázs Taróczy 7-6, 6-7, 6-2.

Teste di serie 
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1977